|}
Die Bahnstrecke Titu–Târgoviște–Pietroșița ist eine nicht elektrifizierte Nebenbahn nordwestlich von Bukarest in Rumänien.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke beginnt östlich des Bahnhofs Titu an einer Abzweigung von der Bahnstrecke Bukarest–Pitești (Streckennummer 901) und führt über Târgoviște nach Norden bis Pietroșița. Sie trägt die Streckennummern 104 und 904.

Der Streckenabschnitt Titu–Teiș ist zweigleisig, während der Strecke Teiș–Pietroșița eingleisig ist. Parallel und in Verlängerung zur Normalspurbahn wird im Streckenabschnitt Fieni–Pietroșița die CFR-760-mm-Schmalspurbahn nach Moroeni betrieben.

Geschichte 
Vom Bahnhof Doiceşti führte während des Ersten Weltkriegs die Grubenbahn Doicești, die vom 5. Dezember 1917 bis März 1918 betrieben wurde, zu den nahegelegenen Braunkohlegruben.

Die Strecke wurde in mehreren Etappen eingeweiht: am 2. Januar 1884 der Abschnitt Titu–Târgoviște, am 27. Mai 1894 der Abschnitt Târgoviște–Pucioasa und am 12. November 1912 der Abschnitt Pucioasa–Pietroșița. Am 15. Mai 2013 wurde der Abschnitt Târgoviște–Pietroșița aufgrund seiner Unrentabilität für den Personenverkehr geschlossen. Am 1. Oktober 2015 nahm CFR Călători den Personenverkehr auf der Strecke Târgoviște–Pietroșița wieder auf. Am 15. Oktober 2015 nahm auch der private Bahnbetreiber Transferoviar Călători den Verkehr auf diesem Abschnitt auf.

Für den Personenverkehr gibt es etwa 16 Zugpaare pro Tag auf dem Streckenabschnitt Titu–Târgoviște (Fahrzeit: 42 min). Zwei Zugpaare pro Tag fahren auf der Gesamtstrecke Titu–Pietroșița (Fahrzeit knapp 2 Stunden).

Bahnhöfe

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Verkehr (Kreis Dâmbovița)